Glassy Mountain (Pickens), een berg in Pickens County in de Amerikaanse staat South Carolina
 Glassy Mountain (Greenville), een berg in Greenville County in de Amerikaanse staat South Carolina